Косовщина — название населённых пунктов:

Белоруссия 
 Косовщина — деревня в Поставском районе Витебской области.
 Косовщина — деревня в Ушачском районе Витебской области.
 Косовщина — деревня в Лидском районе Гродненской области.

Украина 
 Косовщина — село в Сумском районе Сумской области.